Call Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Call Hill (Maine)	
 Call Hill (New York)